Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Newport 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Betsy Nagelsen 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Ol'ga Morozova (terzo turno)
 Virginia Wade (semifinali)
 Julie Heldman (quarti di finale)

 Martina Navrátilová (terzo turno) 
 Gail Chanfreau (terzo turno) 
 Sharon Walsh (secondo turno) 
 Jeanne Evert (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Newport 1974